Bar-On (: בר-און) může být:

 Aviva Bar-On – přežil holocaust, koncertní zpěvák
 Mordechaj Bar-On – izraelský historik, bývalý generál a politik
 Roni Bar-On – izraelský právník a politik, někdejší ministr
 Aféra Bar-On – případ politické korupce v Izraeli

Židovská příjmení